JBJS ist die weltweit gebräuchliche Abkürzung für
 The Journal of Bone & Joint Surgery (amerikanische Ausgabe)
 The Journal of Bone & Joint Surgery (britische Ausgabe, 1947–2012) → The Bone & Joint Journal

Abkürzung